Agnès de Savoie peut faire référence à :
 Agnès de Savoie, fille du comte Pierre  de Savoie et épouse de Frédéric de Montbéliard, comte de Lutzelbourg, marquis de Suse ;
 Agnès de Savoie (v.1103-v.1180), dite de Maurienne, fille du comte Humbert II de Savoie et épouse du seigneur Archambaud VII de Bourbon ;
 Agnès de Savoie (1125-1172), fille du comte Amédée III de Savoie et épouse du comte Guillaume  de Genève ;
 Agnès de Savoie (1286-1322), fille du comte Amédée V de Savoie et épouse du comte Guillaume III de Genève ;
 Agnès de Savoie (1445-1508), fille du duc Louis  de Savoie et épouse du comte François  d'Orléans-Longueville.

Maison de Savoie
Homonymie dynastique